Le full-contact karaté est un sport de combat d'origine américaine.
 Full Contact est un film américain réalisé par Sheldon Lettich en 1990.
 Full Contact est un film hongkongais réalisé par Ringo Lam en 1993.
  est un film néerlando-germano-croate réalisé par David Verbeek en 2015.